Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1964 года прошёл 22-23 февраля на Олимпийском стадионе Хельсинки (Финляндия). В нём приняли участие 35 спортсменов. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 16 лучших по итогам 3-х дистанций. Чемпионом мира стал представитель Норвегии Кнут Йоханнесен.

Результаты 

 * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NS# = не вышел на старт на дистанции#
 DQ =дисквалифицирован

Ссылки 
 Результаты на сайте Schaatsstatistieken.nl

Международные соревнования по конькобежному спорту в Финляндии
Спорт в Финляндии в 1964 году
Февраль 1964 года
Чемпионаты мира в Финляндии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)